Myiocephalus är ett släkte av steklar som beskrevs av Marshall 1897. Myiocephalus ingår i familjen bracksteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bracksteklar
Myiocephalus